Action steht für:
 Action, stimulierende, ereignisreiche, dramatische Situation oder Handlung
 Action (Energydrink), einem Energiegetränk der TSI GmbH & Co.KG
 Action (Fernsehsender), ein kanadischer Fernsehsender
 Action (Poker), ein Pokerbegriff
 Action (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Action Nederland B.V., eine niederländische Discountmarktkette
 The Action, eine britische Popband
 Action Bronson (* 1983), US-amerikanischer Rapper

ACTION steht als Abkürzung für:
 ACTION, ein australisches Busunternehmen

Siehe auch:
 Aktion
 

ACTION